Cocker Spaniel pode se referir a duas raças de cães:
 Cocker Spaniel Americano
 Cocker Spaniel Inglês

Desambiguação